Bieńczyce může znamenat:

 Bieńczyce (Krakov) –  jednou z historických částí Krakova, dříve vesnice, dnes administrativně spadající pod městskou část XVI Bieńczyce
 Bieńczyce (městská část) –  jedna z městských částí Krakova